Turniej olimpijski w piłce siatkowej kobiet podczas XXIV Letnich Igrzysk Olimpijskich w Seulu był siódmą edycją w historii i, jak każdy poprzedni, odbył się wyłącznie w halowej odmianie tej dyscypliny sportu. Do rywalizacji przystąpiło 8 drużyn, a przeprowadzono ją w dniach od 20 do 29 września 1988 roku.

Drużyny uczestniczące 
  Korea Południowa (jako gospodynie)
  Chiny (jako mistrzynie świata 1986)
  Japonia (jako wicemistrzynie Azji 1987)
  Peru (jako mistrzynie Ameryki Południowej 1987)
  Brazylia (2. miejsce w kwalifikacjach olimpijskich 1988, zamiast zespołu z Afryki)
  USA (wicemistrzynie panamerykańskie 1987, zamiast Kuby)
  ZSRR (jako zwyciężczynie kwalifikacji olimpijskich 1988)
  NRD (jako mistrzynie Europy 1987)

Składy

Turniej

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

O miejsca 5-8

Mecze o rozstawienie

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Strefa medalowa

Półfinały

Mecz o brązowy medal

Finał

Tabela

Przypisy

Zobacz też 
 Turniej olimpijski w piłce siatkowej mężczyzn 1988

Linki zewnętrzne 
 Pełne zestawienie wyników

Piłka siatkowa na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1988